Heinis steht für:

 Établissements Heinis, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Heinis ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Heinis (1850–1936), Schweizer Politiker
 Marco Heinis (* 2003), französischer Nordischer Kombinierer